Рио Саладо има више значења:

 Рио Саладо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рио Саладо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику